Chambœuf (Côte-d’Or)
 Chambœuf (Loara)